Fémek hegesztése: Hegesztés (fémek)
Textilanyagok hegesztése: Textilanyagok hegesztése